

Дани сећања 

760-е пне.